Сезон-2017/18 стал для футбольного клуба «Манчестер Сити» 123-м в истории клуба и 16-м подряд в Премьер-лиге. Для команды это был второй сезон под руководством тренера Хосепа Гвардиолы. Команда по окончании сезона вернула себе чемпионский титул и выиграла Кубок лиги. 

В Лиге чемпионов были выиграны 5 из шести матчей в группе, в 1/8 финала была одержана победа над швейцарским «Базелем». Однако в четвертьфинале команда уступила 5:1 по результатам двух матчей «Ливерпулю», который впоследствии вышел в финал турнира и проиграл там мадридскому «Реалу».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

230.200.000

Зима 

65.000.000

Ушли из клуба

Лето 

62.200.000

Зима 

0

Общие убытки:295.200.000

Общая прибыль:62.200.000

Разница:233.000.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика игроков в сезоне 2017/18 на сайте Transfermarkt

Сезоны ФК «Манчестер Сити»